Duobao-Pagode ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Duobapo-Pagode des Guangde-Tempels (Guangde si Duobao ta 广德寺多宝塔) in Xiangfan in der chinesischen Provinz Hubei 
die Duobao-Pagode des Putuo-Berges (Putuoshan Duobao ta 普陀山多宝塔) in Zhoushan in der chinesischen Provinz Zhejiang